The Age of Nero — седьмой студийный альбом норвежской блэк-металической группы Satyricon, вышедший в 2008 году.

Список композиций

Участники записи 
 Сатир — вокал, бас, гитара, клавишные
 Фрост — ударные

Примечания

Ссылки 
 The Age of Nero в Encyclopaedia Metallum

Альбомы Satyricon
Альбомы Roadrunner Records